La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1997-1998 è stata la 58ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Pasi Riihelä,  e  James Gatewood, 
Allenatore dell'anno:  Eero Saarinen, 
Miglior giovane:  Antti Nikkilä, 
Sesto uomo:  Kari Hautala, 
Giocatore più migliorato:  Teemu Rannikko, Piiloset
Miglior difensore:  Kari Hautala, 
Miglior arbitro:  Mika Moberg

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1997
Pallacanestro nel 1998
1997-1998